Рнич — сербская фамилия.
 Рнич, Милош (род. 1989) — сербский футболист, защитник «Металаца».
 Рнич, Момир — сербский гандболист.
 Рнич, Неманья — сербский футболист.